Ла Терминал има више значења:

 Ла Терминал (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Терминал (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику